Tomasz Adam Ostrowski (1735–1817) – prezes Senatu Królestwa Polskiego, marszałek Sejmu Księstwa Warszawskiego
 Tomasz Ostrowski (zm. 1836) – powstaniec listopadowy
 Tomasz Ostrowski (1936–1988) – komendant główny Straży Pożarnej
 Tomasz Ostrowski (ur. 1982) – lekkoatleta, chodziarz
 Tomasz Ostrowski – doktor habilitowany nauk chemicznych, pracownik naukowy Instytut Chemii Bioorganicznej PAN]

Przypisy